Seznam korpusov z zaporedno številko 53.

Seznam 
 Pehotni
 53. strelski korpus (ZSSR)
 53. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi